Nordfriedhof (Bonn)
Nordfriedhof (Kiel), een begraafplaats in Kiel in de Duitse deelstaat Sleeswijk-Holstein
Nordfriedhof (München), een begraafplaats in München in de Duitse deelstaat Beieren
Nordfriedhof (metrostation), een station van de metro van München